Pierwsza miłość () – komedia-wodewil w jednym akcie Eugène’a Scribe’a z 1825
 Pierwsza miłość – opowiadanie Iwana Turgieniewa
 Pierwsza miłość – polski film w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego z 1971, ekranizacja opowiadania
 Pierwsza miłość – polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004
 Pierwsza miłość (Amar) – hiszpański film w reżyserii Estebana Crespo z 2017
 Pierwsza miłość (Hatsukoi) – japońsko-brytyjski film animowany w reżyserii Takashiego Miike z 2019